Нуриста́н — топоним:
 Нуристан — провинция в Афганистане.
 Нуристан — посёлок городского типа в Узбекистане.